Дом Рейхлина () — культурный центр, расположенный в городском парке баден-вюртембергского города Пфорцхайм; «кубическое» здание было построено по проекту архитектора Манфреда Лембрука (1913—1992) в период между 1957 и 1961 годами — и названо в честь философа и гуманиста Иоганна Рейхлина. В «Рейхлинхаузе», являющемся памятником архитектуры с 1995 года, сегодня располагается Музей ювелирных изделий Пфорцхайма.

История и описание

См. также 
 Городской музей Пфорцхайма
 Галерея Пфорцхайма
 Церковь Святого Михаила в Пфорцхайме

Примечания

Литература 
 
 Manfred Lehmbruck: Das Reuchlinhaus Pforzheim. In: Aluminium, 38. Jg., Heft 2 (1962)
 Manfred Lehmbruck: Das Reuchlinhaus in Pforzheim. In: Deutsche Bauzeitschrift, 10. Jg., Heft 8 (1962), S. 1169ff.
 Manfred Lehmbruck: Das Reuchlinhaus in Pforzheim. In: Bauwelt, 53. Jg. (1962), Nr. 12, S. 307ff.
 Manfred Lehmbruck: Das Reuchlin-Haus in Pforzheim. In: Werk, 52. Jg. (1965), Nr. 6, S. 212ff.
 Elke Breusch: Das Reuchlinhaus in Pforzheim (1957—1961) von Manfred Lehmbruck. Magisterarbeit. Heidelberg 1991.
 Hermann Diruff und Christoph Timm: Kunst- und Kulturdenkmale in Pforzheim und im Enzkreis. Theiss, Stuttgart 1991, S. 79f.
 Christoph Timm: Baudenkmale der Nachkriegsepoche in Pforzheim und ihre Probleme. In: Badische Heimat, Heft 3/1995, S. 421—440, hier S. 436—439.
 Christoph Timm: «Von einer Welt in eine vollkommen andere». 50 Jahre Reuchlinhaus in Pforzheim. In: Denkmalpflege in Baden-Württemberg, 40. Jg. 2011, Heft 3, S. 135—142.

Ссылки 
 
 

Здания и сооружения Пфорцхайма
Музеи Пфорцхайма
Здания и сооружения, заложенные в 1957 году
Здания и сооружения, построенные в 1961 году в Германии